Lauring est un patronyme danois pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-2000), acteur de film danois
 (1905-1968), acteur de film danois

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme danois